Název Podpeč má více sídel ve Slovinsku:
 Podpeč (Brezovica) – sídlo v občině Brezovica
 Podpeč (Dobrepolje) – sídlo v občině Dobrepolje
 Podpeč (Koper) – sídlo v městské občině Koper
 Podpeč nad Marofom – sídlo v občině Šentjur
 Podpeč ob Dravinji – sídlo v občině Slovenske Konjice
 Podpeč pod Skalo – sídlo v občině Litija
 Podpeč pri Šentvidu – sídlo v občině Šentjur